Mit Trigramm kann gemeint sein:

 Algorithmus: ein bestimmter Vertreter der N-Gramme
 KVK-Trigramm: Eine Buchstabenfolge, die unter anderem in Gedächtnistests und in der Lernpsychologie eingesetzt wird.
 Mantik: ein esoterisches Konzept der Philosophie des alten China, auch bāguà genannt, siehe Acht Trigramme